Ronnie Eugene Smith, američko-francuski košarkaš, francuski reprezentativac
Ronnie Ray Smith, američki atletičar, svjetski rekorder na 100 m
Ronald Smith, britanski boksač na Olimpijskim igrama 1974.